hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Cass (ang. Cass County) w USA, w stanie Teksas